

Anno 
 874 o 874 a.C.

Codici 
 874 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Itajubá, nello stato brasiliano di Minas Gerais

Matematica 
 874 – numero